Rogoz poate avea următoarele semnificații:

Nume de plantă
 Carex, gen de plante erbacee
 Juncus

Nume de localități din România
 Rogoz, Alba, sat din județul Alba
 Rogoz de Beliu, sat în județul Arad
 Rogoz, Bihor, sat din județul Bihor
 Rogoz, Maramureș, sat din județul Maramureș

Nume de biserici din România
 Mănăstirea Rogoz, o mănăstire în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea

Nume de familie
 Adrian Rogoz (1921-1996), scriitor român
 Dana Rogoz (n. 1985), actriță română de televiziune
 Georgina Viorica Rogoz (1927-2020), scriitoare română
 Viorel Rogoz (n. 1950), etnolog român

Vezi și 
 Rogojel (Havas-Rogoz), Cluj
 Rogojel (dezambiguizare)

Toponime românești
Toponime maghiare
Toponime slave
Nume de familie românești